De Centraal-Amerikaanse en Caraïbische Spelen (Spaans: Juegos Centroamericanos y del Caribe) zijn een multi-sportevenement dat elke vier jaar wordt gehouden en waaraan de topatleten van Centraal-Amerika en de Caraïben meedoen. De sporten die op de Spelen beoefend worden, zijn deels een aantal Olympische sporten, deels ook sporten die voornamelijk in de 31 deelnemende landen gespeeld worden.

De Centraal-Amerikaanse en Caraïbische Spelen zijn het langstlopende regionale multi-sportevenement ter wereld.

Edities van de Centraal-Amerikaanse en Caraïbische Spelen

Medaillespiegel

Externe link
 Officiële website van Mayagüez 2010
 Officiële website van Barranquilla 2018

Multisportevenement
Sport in Noord-Amerika